Als LNER-Klasse A2 bezeichnet wurden folgende Lokomotivbauarten der britischen London and North Eastern Railway:

 LNER-Klasse A2 (Raven), Baujahre 1922 bis 1924, nach einem Entwurf von Vincent Raven
 LNER-Klasse A2 (Thompson), Baujahre 1943 bis 1947, nach einem Entwurf von Edward Thompson
 LNER-Klasse A2 (Peppercorn), Baujahre 1947 bis 1948, nach einem Entwurf von Arthur Peppercorn